New Deal (Verenigde Staten), een programma van de Amerikaanse president Roosevelt om de VS uit het slop van de Grote Depressie te trekken

Hiernaar:
 New Deal (Verenigd Koninkrijk), een pakket van werkgelegenheidsprogramma's van de Britse regering Blair-I
 Green New Deal, een politiek concept uit 2008 waarbij milieuvriendelijke initiatieven ten tijde van economische crisis gestimuleerd worden
 New Deal (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas

Overig:
 The New Deal (band), een Canadese band
 The New Deal (album), een album van de Canadese band The New Deal